Das Tournament of Nations 2018 war die zweite Austragung dieses Turniers für Frauenfußballnationalteams und fand zwischen dem 26.  Juli und 2. August 2018 in den USA statt. Es war nach dem SheBelieves Cup 2018 das zweite Viernationenturnier des Jahres in den USA. Teilnehmer waren wie 2017 Weltmeister und Gastgeber USA, Asienmeister und Vizeweltmeister Japan, Südamerikameister Brasilien sowie der Vize-Asienmeister und Vorjahressieger Australien. Das Turnier war das zweithöchstbesetzte Einladungsturnier des Jahres. Die vier Mannschaften belegten in der FIFA-Weltrangliste vom 22. Juni 2018 die Plätze 1, 6, 7 und 8. 

Austragungsorte waren der Children’s Mercy Park in Kansas City, das Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field in East Hartford und der Toyota Park in Bridgeview. Alle drei Stadien besitzen Naturrasen.

Von der FIFA werden die Spiele als Freundschaftsspiele eingestuft, so dass jede Mannschaft pro Spiel bis zu sechs Auswechslungen vornehmen konnte. Sieger des Turniers wurde die Mannschaft mit den meisten erzielten Punkten. Da Australien und die USA punktgleich waren, entschied über die Platzierung die Tordifferenz aus allen Spielen. Weitere Kriteren wie die insgesamt erzielten Tore, der direkte Vergleich und zuletzt das FIFA-Ranking kamen nicht zur Anwendung.

Spielergebnisse

Torschützinnen 

Zudem je ein Eigentor durch  und

Weblinks 
U.S. WNT Hosts Australia, Brazil and Japan this Summer for 2018 Tournament of Nations

Vier-Nationen-Turnier
Fußballveranstaltung 2018
Fußball (Vereinigte Staaten)
Sportveranstaltung in Kansas City (Kansas)
East Hartford
Sport (Bridgeview)